Сергей Александрович Соловьёв (, Сокол, Вологодская губерния — 12 февраля 1967, Москва) — советский футболист и хоккеист (выступал и в хоккее с мячом, и в хоккее с шайбой). Заслуженный мастер спорта СССР (1945).

Биография 
Сергей Соловьёв начал играть в футбол в команде «Красная звезда» бумажной фабрики «Сокол». Затем играл в команде «Бумажник» (Сокольский целлюлозно-бумажный комбинат им. Куйбышева) и был лидером команды. В 1936 году сокольский «Бумажник» стал победителем республиканского отраслевого совета ДСО «Бумажник». В 1937 году Сергей был призван в армию и играл в футбол за команду Ленинградского военного округа. По окончании армейской службы остался в Ленинграде и в 1939 году выступал за команду «Динамо» (Ленинград). 5 мая 1940 года впервые вышел на поле за команду «Динамо» (Москва) и в дальнейшем выступал за неё до завершения футбольной карьеры в 1952 году.

Сергей Соловьёв был выдающимся футбольным нападающим, отличным бомбардиром. Он забил больше всех мячей в чемпионатах СССР по футболу 1940 и 1948 годов, до сих пор остаётся лучшим бомбардиром «Динамо» во внутренних чемпионатах. Соловьёвым забиты юбилейные 300-й, 400-й и 500-й голы «Динамо» в чемпионате СССР. В 1948 году он установил рекорд скорострельности в чемпионате СССР, забив три гола на протяжении 3 минут в ворота московского «Торпедо». Член Клуба Григория Федотова (7-е место, 167 мячей).

В составе «Динамо» становился чемпионом СССР 1940, 1945 и 1949 годах, вторым призёром 1946, 1947, 1948 и 1950 годов, третьим призёром 1952 года.

После окончания карьеры футболиста в 1954—1967 годах тренировал юношеские и молодёжные команды «Динамо».

Играл также в хоккей с мячом (чемпион СССР 1951 и 1952 годов) и в хоккей с шайбой (чемпион СССР 1947 года).

Похоронен на Головинском кладбище в Москве. 18 июня 2011 года усилиями ФК «Динамо» (Москва) и динамовских болельщиков на его могиле был установлен новый памятник.

Достижения 
 Чемпион СССР (футбол) — 1940, 1945, 1949
 Серебряный призёр чемпионата СССР (футбол) — 1946, 1947, 1948, 1950
 Бронзовый призёр чемпионата СССР (футбол) — 1952
 Чемпион СССР (хоккей с шайбой) — 1947
 Чемпион СССР (хоккей с мячом) — 1951, 1952
 Включён в список 22 игроков сезона (хоккей с мячом) — 1950, 1951, 1952

Примечания

Ссылки 
 Энциклопедия «Российский футбол за 100 лет» — , 1997. — c. 484—485

Хоккеисты по алфавиту
Футболисты СССР
Игроки ФК «Динамо» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Динамо» Москва
Члены Клуба Григория Федотова
Хоккеисты СССР
Игроки ХК «Динамо» Москва
Хоккеисты с мячом СССР
Игроки КХМ «Динамо» Москва
Чемпионы СССР по хоккею с мячом
Спортсмены нескольких видов спорта
Похороненные на Головинском кладбище